Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej 2003- odbywały się w dniach 16 - 26 lipca 2003 w Liechtensteinie.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Półfinały

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-19 2003 została reprezentacja Włoch.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

2003
2003 w piłce nożnej
Liechtenstein w XXI wieku